F123, F.123 oder F 123 steht für:

 F123, deutsche Fregatten-Klasse
 Farman F.123, französischer Flugzeugprototyp, siehe Farman F.121
 F 123, Sonderausführungen der Mercedes-Benz Baureihe 123, siehe Mercedes-Benz Baureihe 123 #Sonderausführungen (F 123)

F123